Colombier (Neuchâtel), gemeente in Zwitserland
 Colombier (Vaud), gemeente in Zwitserland
 Colombier (papierformaat) historisch papierformaat: 62 * 85 cm

 Colombier (Allier)
 Colombier (Côte-d'Or)
 Colombier (Dordogne)
 Colombier (Haute-Saône)
 Colombier (Loire)
 Colombier (Saint-Barthélemy)
ook:
Colombier-en-Brionnais, Saône-et-Loire
Colombier-Fontaine, Doubs
Colombier-le-Cardinal, Ardèche 
Colombier-le-Jeune, Ardèche 
Colombier-le-Vieux, Ardèche 
Colombier-Saugnieu, Rhône 

gemeenten met de naam Colombiers